Das Herreneinzel der US Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Andre Agassi und Pete Sampras. Sampras gewann in vier Sätzen und konnte somit Agassi den Titel abnehmen. Dies war sein dritter Triumph bei den US Open (nach 1990 und 1993) und sein siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1995